Борецкий сельсовет — административно-территориальная единица в составе субъектов Российской Федерации:

 Борецкий сельсовет Виноградовского района Архангельской области;
 Борецкий сельсовет, с 1996 Восточный сельсовет Советского района Ставропольского края, упразднён в 2017.

 Борецкий сельский округ Сараевского района Рязанской области.